Face the Truth – album di John Norum del 1992
 Face the Truth – traccia dell'album Nightfall in Middle-Earth dei Blind Guardian del 1998
 Face the Truth – album di Stephen Malkmus del 2005
 Face the Truth – album dei Green Arrows del 2012